Макласьёган (устар. Маклась-Юган) — река в Шурышкарском районе, Ямало-Ненецкого АО. Устье реки находится в 16 км по левому берегу реки Омрасьёган. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Северная Сосьва до города Салехард, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оби ниже впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Примечания 

Реки Шурышкарского района
Бассейн Несъёгана